eat AntiCancer – applicazione bilingue (Ita, Eng) per sistemi iOS ed Android con indicazioni alimentari anticancro a cura di Fabrizio Cattadori; supporto informativo per le novità da AICR American Institute for Cancer Research. Presente nell'App Store dal 2009.
 East African Community – Comunità dell'Africa orientale
 East Asia Crossing – sistema di telecomunicazioni sottomarino
 European Advisory Commission – commissione interalleata sorta nell'ottobre del 1943 alla conferenza di Mosca per studiare già prima della sconfitta dei nazisti i problemi dell'Europa post-bellica e la divisione interzonale della Germania post-hitleriana
 European Astronaut Centre – centro di addestramento della European Space Agency
 Exact Audio Copy – software per l'estrazione audio digitale (ripping), la compressione e la masterizzazione.
 EurAsian Conformity – (Certificato di conformità EAC)
 Eko Atlantic City – sviluppo urbanistico di Lagos in Nigeria